Haucourt ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich:

 Haucourt (Oise), Gemeinde im Département Oise
 Haucourt (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Haucourt (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Le Haucourt, Gemeinde im Département Aisne
 Haucourt, Teilort der Gemeinde Haucourt-Moulaine im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
 Haucourt-en-Cambrésis, Gemeinde im Département Nord